Бољетин може бити:

 Бољетин (Звечан), насељено место у општини Звечан, КиМ, Србија;
 Бољетин (Мајданпек), насељено место у општини Мајданпек, Србија;
 Бољетин (Маврово и Ростуша), насељено место у општини Маврово и Ростуша, Северна Македонија.